Кузе́ев () — башкирская и татарская фамилия. Известные носители:
 Кузеев, Искандер Рустемович (род. 1950) — советский и российский инженер-механик, заслуженный деятель науки РФ (2009 г.), профессор УГНТУ.
 Кузеев, Раиль Гумерович (1929—2005) — советский и российский учёный-этнограф и историк, член-корреспондент РАН (1991), брат Рустема Г. Кузеева.
 Кузеев, Рустем Гумерович (1923—1998) — советский и российский историк, брат Раиля Г. Кузеева.